Mitra pode referir-se a:

Mitra - ornamento de bispos cristãos
Mitra ou diocese - jurisdição de um bispo, arcebispo ou patriarca
Mitra (mitologia) - divindade persa, indiana e greco-romana
 Mitra (gênero) - gênero de moluscos gastrópodes marinhos
Mitra (empresa) - empresa brasileira fabricante de jogos de tabuleiro
La Mitra - cidade do Panamá.

Desambiguação